Lo Xanthium albinum (Xanthium albinum, (Widder) H. Scholz) appartiene alla famiglia delle Asteraceae.

Bibliografia

Altri progetti 

Asteroideae